Deux vols 212 Air France ont connu des accidents :
Vol 212 Air France (1968) qui s'écrase sur La Soufrière en Guadeloupe le  et fait 63 morts.
Vol 212 Air France (1969) qui s'écrase au décollage à Caracas au Venezuela le  et fait 62 morts.

Explications 
Air France a exploité le trajet Santiago-Paris via Guayaquil (Pérou), Quito (Équateur), Bogota (Colombie), Caracas (Venezuela), Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) et Lisbonne (Portugal) a en effet gardé le numéro de vol après le premier accident.